Binjamin Temkin
 Gabriel Temkin
 Hanna Temkin